La littérature du continent américain comprend notamment :

Zones géographiques

Amérique du Nord 
 La littérature nord-américaine, dont : 
 La littérature américaine (USA)
 La littérature canadienne
 La littérature canadienne-anglaise
 La littérature canadienne-française (dans les provinces hors Québec)
 La littérature québécoise
 La littérature mexicaine

Amérique du Sud 
 Les littératures sud-américaines, dont : 
 La littérature argentine
 La littérature bolivienne
 La littérature brésilienne
 La littérature chilienne
 La littérature colombienne
 La littérature équatorienne
 La 
 La littérature guyanaise
 La littérature paraguayenne
 La littérature péruvienne
 , Écrivains surinamiens, 
 La Littérature uruguayenne
 La Littérature vénézuélienne

Amérique centrale 
 les littératures d'Amérique centrale
 Littérature du Belize
 
 
 
 
 
 , Liste d'écrivains panaméens

Caraïbes et Antilles 
 les littérature des Caraïbes et Antilles
 
 , 
 Littérature cubaine
 , , 
 
 , Dub poetry
 
 
 Littérature antillaise francophone et/ou créolophone
 Littérature guadeloupéenne, Littérature haïtienne, Littérature martiniquaise
 Littérature guyanaise
 Littérature des autres territoires
 Colville Young, Leroy Young, Tobias S. Buckell, Derek Walcott
 
 Écrivains trinidadiens
 Écrivains de la Caraïbe

Autres approches 
 Littérature latino-américaine
 Renaissance amérindienne, 
  (1993, prix pour écrits en langues indigènes d'Amérique latine)
 Études postcoloniales, 
 Études décoloniales
 World literature, Littérature-monde
 Études culturelles, Littérature comparée

Articles connexes 
 Littératures précolombiennes : Codex mésoaméricain, Codex aztèque, Codex mixtèque, Codex maya, Écriture maya
 
 

Littérature américaine
Histoire de la littérature